Машат — топоним в Казахстане:

Населённые пункты 
 Машат — село в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области.
 Машат — село в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области.

Река 
 Машат (река) — река в Южном Казахстане, приток Арыса